Turija je lahko:
 Turija, Bujanovac, naselje v Srbiji
 Turija, Kučevo, naselje v Srbiji 
 Turija, Srbobran, naselje v Srbiji
 Turija, Lukavac, naselje v Bosni in Hercegovini